«Со́кол» — автобусная станция в Правобережном округе города Липецк.

Здание автостанции является общим со зданием вокзала железнодорожной станции Чугун-1.

Режим работы автостанции — с 5:30 до 21:00.

Автостанция обслуживает маршруты пригородных, диких и междугородных автобусов, соединяющих Липецк и населённые пункты востока и северо-востока Липецкой области (Липецкого, Добровского и Чаплыгинского районов). Также с автостанции отправляются автобусы в населённые пункты Грязинского района, расположенные на северном берегу Матырского водохранилища.

Ежедневно, по одному разу в день, от автостанции отправляются автобусы до Мичуринска Тамбовской области (14:30) и до Рязани (в 7:30).

Автостанция является начальным пунктом городских автобусов маршрутов № 39 в Ссёлки; 39а и 44 в Жёлтые Пески и значимым транспортным узлом для сезонных автобусных маршрутов № 43, 62, 64, 132.

Маршруты от автостанции 
В январе 2016 года от автостанции отправлялись автобусы на Чаплыгин (8 раз в день), Доброе (18 раз в день), Плеханово (11—13 раз в день), Кривец (12 раз в день), Грязи (3 раза в день), Чечеры через санаторий "Мечта" (3 раза в день), Порой Добровского района (4 раза в день). В зависимости от дня недели также существуют рейсы до Ратчино, Путятино, Екатериновки, Волчьего и Каликино Добровского района.

Расположение и транспорт 
Автостанция расположена в 300 метрах юго-западнее Заводской площади.

Из районов основной городской застройки непосредственно до автостанции можно доехать только маршрутными такси № 39, 44, 315, 347, 352. Кроме того, до «Сокола» можно добраться автобусами  2, 11, 12, 24, 33, 33А, 300, 302, 324, 346 до остановки «Ул. Баумана».

Транспортные здания и сооружения Липецка
Автостанции и автовокзалы России